Die Unterteilung der Sängerinnen und Sänger in die Epochen ihres Wirkens soll der Übersichtlichkeit und Benutzbarkeit der Liste dienen. Die Einteilung auf glatte Jahrhundertgrenzen erfolgte dabei rein willkürlich – Grenzfälle gibt es bei jeder Zeiteinteilung.

Die Zuordnung der Sängerinnen und Sänger in die Spalten richtet sich grob nach dem Zeitraum des sängerischen Karrierehöhepunkts. Eine anschließende Aktivität als Professor, Dirigent u. ä. soll für die Einteilung nicht berücksichtigt werden. Sängerinnen und Sänger, deren Karrieren eindeutig auf beiden Seiten einer Jahrhundertgrenze liegen, können auch in zwei Spalten genannt sein.

Sopran

Mezzosopran

Alt

Countertenor

Tenor 
Tenöre, die hier nicht aufgelistet sind, findet man evtl. auch im Abschnitt „Leichte/populäre Klassik“

Bariton

Bass

„Leichte/populäre Klassik“ 
 Andrea Bocelli
 Alfie Boe
 Björn Casapietra
 Josh Groban
 Johannes Heesters
 Johannes Kalpers
 Helmut Lotti
 Paul Potts
 Heiko Reissig
 Alessandro Safina

Literatur 
 Patrick Barbier: Historia dos Castrados (portugiesische Version; Titel des französischen Originals: Histoire des Castrats), Lissabon 1991 (urspr. Editions Grasset & Fasquelle, Paris, 1989).
 Michael Heinemann: Giovanni Pierluigi da Palestrina und seine Zeit, Laaber-Verlag, 1994.
 Jürgen Kesting: Die großen Sänger. 3 Bände. Claassen, Düsseldorf 1987, ISBN 3-546-45387-5. (Einbändige gekürzte und überarbeitete Ausgaben: Die großen Sänger unseres Jahrhunderts. Düsseldorf: Econ 1993; Die großen Sänger des 20. Jahrhunderts. München: Cormoran, 1998)
 Karl-Josef Kutsch, Leo Riemens: Großes Sängerlexikon. 7 Bände. Saur München 2003, ISBN 3-598-11598-9.

Sangerinnen und Sanger der Klassischen Musik